EBR est un sigle pouvant signifier :
 Experimental Breeder Reactor, un surgénérateur nucléaire expérimental américain ;
 Extended Boot Record, en informatique, la section d'un disque dur contenant la table de partition étendue (adresse des partitions logiques) ;
 engin blindé de reconnaissance, un petit char léger monté sur roues ;
 efficacité biologique relative, une mesure qui sert à comparer l'effet biologique de deux rayonnements ;
 , un réseau de registres du commerce européens ;
  ;
ébrié, une langue parlée en Côte d'Ivoire, selon le code ISO 639-3 ;
  (en français, Charte des droits environnementaux), en Ontario, au Canada ;
Euronext Bruxelles, la bourse de Bruxelles devenue une filiale d'Euronext.